Il Collio Goriziano Pinot Nero è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso
odore: intenso e caratteristico.
sapore: asciutto, gradevole e vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  957,15  
Gorizia  (1991/92)  888,73  
Gorizia  (1992/93)  996,52  
Gorizia  (1993/94)  843,43  
Gorizia  (1994/95)  790,76  
Gorizia  (1995/96)  619,48  
Gorizia  (1996/97)  908,74

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero